Mazagran est une ville de l'ouest de l'Algérie, près de Mostaganem. Elle est surtout connue pour le combat qui s'y déroula, la bataille de Mazagran, lors de la conquête de l'Algérie, qui eut lieu en . Cette bataille donna son nom, directement ou indirectement, à divers toponymes en France.

Toponymes 
 Mazagran, plusieurs lieux-dits et hameaux en France.
 Plusieurs voies publiques en France, dont :

 Laval, rue Mazagran ;
 Lyon, place Mazagran, une place du  à l'angle des rues Montesquieu et Sébastien Gryfphe;
 Marseille, rue Mazagran, une voie du quartier Thiers, dans le 1er arrondissement, à Marseille ;
 Nancy, rue Mazagran, une voie du quartier de la gare de Nancy ;
 Nantes, rue Mazagran ;
 Paris, avenue de Mazagran, une  voie du  ouverte en 1941 ;
 Paris, rue de Mazagran, une voie du  de Paris ouverte en 1840 ;
 Saint-Denis de la Réunion, rue Mazagran, une voie ouverte en 1845, reliant le boulevard de la Providence à la rue Decaen.
 Mazagran, un quartier de Volembert à Argenteuil (Val-d'Oise).
 Mazagran, un secteur du quartier de Velotte à Besançon (Doubs).

Ustensile 
 Mazagran, une sorte de grande tasse à café, sans anse.

Batailles 

 Bataille de Mazagran (1558) entre la Régence d'Alger et l'empire espagnol.
 Siège de Mazagran (1840) lors de la conquête de l'Algérie par la France.
 Défense de Mazagran, tableau de Philippoteaux.

Divers 

 Mazagran (ou café mazagran), une boisson à base de café, originaire d'Algérie

Notes et références